Светско првенство у рвању 2014. одржано је од 8 до 14. септембра 2014. у Ташкенту, Узбекистан. То је било десето светско првенство од када обједињена сва три додадашња светска превства, слободни и грчко-римски стил у мушкој и слободни стил у женској конкуреанцији.

Земље учеснице 
На првенству су учествовала 692 такмичара из 81. земље. Максималан број учесника (24) имало је 6. земаља:Индија, Казахстан, Русија, САД, Узбекистан и Украјина. Са само једним спортистом учествовало је 18 земаља.

Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  (2)
  (2)
  (3)
  (14)
  (8)
  (22)
  (23)
  (5)
  (18)
  (1)
  (14)
  (1)
  (23)
  (5)
  (5)
  (7)
  (7)
  (2)
  (5)
  (8)
  (1)
  (3)
  (6)
  (9)
  (16)
  (18)
  (1)

  (10)
  (1)
  (1)
  (3)
  (16)
  (24)
  (3)
  (16)
  (1)
  (4)
  (8)
  (1)
  (24)
  (24)
  (12)
  (7)
  (5)
  (3)
  (1)
  (1)
  (13)
  (14)
  (1)
  (16)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (5)
  (4)
  (1)
  (17)
  (2)
  (3)
  (1)
  (13)
  (24)
  (3)
  (6)
  (7)
  (1)
  (1)
  (19)
  (8)
  (12)
  (3)
  (7)
  (2)
  (21)
  (9)
  (24)
  (24)
  (24)
  (9)

Освајачи медаља

Грчко-римски стил - мушкарци

Слободни стил - мушкарци

Слободни стил - жене

Биланс медаља

Екипни пласман

Референце

Спољашње везе 
 Wrestling Database 
 UWW Резултати СП 2014.

Спорт у 2014.
Светска првенства у рвању
Спорт у Узбекистану